Буена Фе има више значења:

 Буена Фе (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буена Фе (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буена Фе (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Буена Фе (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику